Eredivisie (mannenhandbal) 2011/12
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2011/12